Die von der Heydt sind eine deutsche Familie aus Barmen und Elberfeld. Sie brachte Politiker, Bankiers und Mäzene hervor und wurde 1863 in den Freiherrenstand erhoben.

Geschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
Angehörige des Namens erscheinen erstmals 1597 auf der Heide (Heydt) bei Lichtenscheidt in der Gemarkung Barmen unter dem Namen „auf der Heydt“. Von dort zogen sie nach Elberfeld. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte gelangte sie zu einem gewissen Wohlstand.
Johannes von der Heydt (1730–1810) betrieb eine Bäckerei, die sich auf die Herstellung von Waffeln spezialisiert hatte.

Die Söhne Daniel Heinrich (1767–1832) und Johann Abraham Wilhelm (1771–1850) erhielten eine kaufmännische Ausbildung. Daniel Heinrich heiratete 1794 Wilhelmine Kersten und trat in das Bankgeschäft seines Schwiegervaters Abraham Kersten ein. In diesem wurde er bald Teilhaber und Begründer des Hauses von der Heydt-Kersten & Söhne in Elberfeld. Er war auch Bürgermeister, Handelsrichter und war aktiv in der reformierten Gemeinde. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor, von denen einige aber bereits früh verstarben. Eine der Töchter heiratete den Hofprediger Friedrich Strauß.

Der Sohn August von der Heydt (1801–1874) war wie sein Vater Bankier, aktiv in der reformierten Gemeinde und Kommunalpolitiker. Als Vertreter des rheinischen Liberalismus war er Mitglied der preußischen Nationalversammlung und wurde preußischer Handelsminister und später Finanzminister. Er wurde am 31. Januar 1863 in den erblichen Freiherrenstand erhoben. Einer seiner Söhne, Bernhard von der Heydt (1840–1907), war Landrat des Obertaunuskreises. Robert von der Heydt (1837–1877) war Landrat der Kreise Eupen und Essen sowie Bezirkspräsident des Oberelsaß.

Auch Augusts Bruder Daniel von der Heydt (1802–1874) war im Bank- und Handelsgeschäft tätig. Er war auch Gegner der kirchlichen Union und trat, obwohl politisch konservativ, für die Freiheit der Kirche ein. Er war maßgeblich an der Gründung der freien niederländisch-reformierten Gemeinde in Elberfeld beteiligt. Maßgeblich beteiligt war er auch an der Einführung des Elberfelder Systems der Armenfürsorge. Auch der dritte Bruder Carl von der Heydt (1806–1881) dachte kirchenpolitisch ähnlich wie seine Brüder. Er war Teilhaber der väterlichen Bank und verfasste daneben einige theologische Werke.

Das Bankhaus von der Heydt-Kersten & Söhne, eines der ersten seiner Art in Deutschland, wurde seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Industriefinanzierer und war beteiligt am Eisenbahnbau und an ähnlichen Projekten.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verzweigte sich die Familie in mehrere Äste. August von der Heydt (1851–1929) Sohn des gleichnamigen Vaters und Enkel des ebenfalls gleichnamigen Großvaters trat in die Bank der Familie ein und leitete sie zusammen mit dem Vetter Karl von der Heydt. Ab 1891 leitete er die Bank allein. Politisch war er freikonservativ eingestellt und war Stadtverordneter in Elberfeld. Als Mäzen bemühte er sich um die Verschönerung von Elberfeld. Er kaufte Waldungen, die er später der Stadt schenkte, war Mitbegründer der Aktiengesellschaft Zoologischer Garten (heute: Zoo Wuppertal) und Vorsitzender des Verschönerungsvereins. Er finanzierte zahlreiche Denkmäler, Brunnen und ähnliche Einrichtungen. Er förderte auch das Theater und die Konzertgesellschaft. Er war als bedeutender Kunstsammler 1892 der Gründer des Museumsvereins, aus dem später das Von der Heydt-Museum hervorging.

Der Vetter Karl von der Heydt (1858–1922) lebte in der Villa des Ministers von der Heydt in Berlin und leitete dort zunächst eine Zweigstelle der Familienbank, die später völlig unabhängig wurde. Er war ein Förderer der deutschen Kolonialbestrebungen. Daneben unterstützte er Autoren wie Rainer Maria Rilke und trat selbst als Literat hervor.

Eduard von der Heydt (1882–1964) stand nach dem Ersten Weltkrieg politisch rechts. Er kaufte 1926 das Gelände der früheren Lebensreform- und Künstlerkolonie Monte Verità in der Schweiz. Er wurde Nationalsozialist und nach dem Zweiten Weltkrieg wegen zwielichtiger Geschäfte angeklagt, aber nicht verurteilt. Teile seiner Sammlungen stiftete er der Stadt Zürich, andere gingen an das Museum in Wuppertal. Die Bank von der Heydt wurde Teil der Commerzbank.

Im Laufe von 200 Jahren gingen aus der Familie acht Mitglieder der Elberfelder Stadtverordnetenversammlung oder des Stadtrates und fünf Bürgermeister hervor.

Wappen 
Das gevierte Wappen zeigt in den Feldern 1 (und 4) in Blau einen preußischen Adler und drei (1:2) goldene Stechpalmenblätter, 2 und 3 in Gold einen zweischwänzigen blau–gekrönten und –bewehrten roten Löwen (wahrschein den Bergischen Löwe), in der linken Pranke ein Büschel blühendes Heidekraut vor sich haltend. Zwei Helme, auf dem rechten mit blau–goldenen Decken ein Stechpalmenblatt zwischen offenem, jeweils mit einem solchen Blatt belegten blauen Flug, auf dem linken mit rot–goldenen Decken der Löwe mit dem Heidekrautbüschel wachsend. Wahlspruch: „Fide et labore“.

Nachfahrentafel

Literatur 
 Sabine Fehlemann & Rainer Stamm (Hrsg.): Die von der Heydts. Bankiers, Christen und Mäzene. Müller und Busmann, Wuppertal 2001, ISBN 3-928766-49-X
 Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band V, Band 84 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1984, S. 197–198,

Weblinks 

 Eintrag auf rheinische-geschichte
 Einzigartige Elberfelder Tradition. In : Die Zeit 9/1951

Einzelnachweise 

 
Geschichte (Wuppertal)
Deutsche Unternehmerfamilie
Deutsches Adelsgeschlecht